Кристиан Динер (; ) — немецкий пловец, чемпион Европы в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы на дистанциях 200, 100 и 50 метров на спине в 25-ти метровом бассейне. Специализируется в плавание на спине. участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
В 2011 году стал чемпионом мира среди юниоров, а также чемпионом Европы среди юниоров на дистанции 50 метров на спине, в 2011 году также победиол на дистанциях на 100 и 200 метров.

В эстафете 4×50 м завоевал бронзу на чемпионате Европы 2011 года. Через два года на аналогичном турнире в Дании он выиграл серебро на 50 метров на спине и золото в смешанной комплексной эстафете.

Его самым большим успехом считается — титул вице-чемпиона Европы на дистанции 200 метров в 2014 году в Берлине. На Олимпийских играх 2016 года он стал единственным немецким пловцом, который установил новый личный рекорд во всех своих стартах. На дистанции 200 метров на спине он вошёл в число финалистов и занял седьмое итоговое место.

В 25-ти метровом бассейне, на чемпионате Европы в декабре 2019 года, немец стал серебряным призёром на всех трёх дистанциях на спине.

Примечания 

Пловцы Германии
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года